Ramseger ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ramseger (Ramses; 1912–1996), deutscher Journalist
 Jörg Ramseger (* 1950), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Karl Ramseger-Mühle (1900–1961), deutscher Schriftsteller